El término apóstatas puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 en teología, a un apóstata, quien practica apostasía;
 a Los trece apóstatas, personajes de fantasía de El legado, obra de Christopher Paolini.